Hjalmar Falk henviser til blandt andre:

 Hjalmar Falk (filolog) (1859–1928) – norsk filolog
 Hjalmar Falk (general) (1884–1954) – svensk general